Sanjay i Craig (ang. Sanjay and Craig, 2013-2016) – amerykański serial animowany stworzony przez Jima Dirschbergera, Jaya Howella i Andreasa Trolfa. Wyprodukowany przez Forest City Rockers i Nickelodeon Animation Studio.

Światowa premiera serialu miała miejsce 25 maja 2013 roku na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce premiera serialu odbyła się 15 września 2013 roku na kanale Nickelodeon Polska.

Fabuła 
Serial opowiada o losach 12-letniego Amerykanina pochodzenia hinduskiego – chłopca Sanjaya Patela i jego najlepszego przyjaciela, gadającego węża Craiga, którzy przeżywają niezwykłe przygody.

Obsada 
 Maulik Pancholy – Sanjay Patel
 Chris Hardwick – Craig Ślizgacz
 Linda Cardellini – Megan Sparkles
 Matt Jones – Hector Flanagan
 Tony Hale – pan Leslie Noodman
 Nika Futterman – Bella Pepper
 Kunal Nayyar – Vijay Patel
 Grey DeLisle – doktor Darlene Patel

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Start International Polska
Reżyseria: Andrzej Chudy
Dialogi polskie: Marcin Bartkiewicz
Dźwięk i montaż:
 Hanna Makowska
 Jerzy Wierciński
 Michał Skarżyński
Kierownictwo muzyczne:
 Piotr Gogol
 Jerzy Wierciński
Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska
Tekst piosenki: Marcin Bartkiewicz i Jakub Osiński
Nadzór merytoryczny: Katarzyna Dryńska
Wystąpili:
 Mateusz Narloch – Sanjay Patel
 Maciej Kowalik – Craig
oraz:
 Modest Ruciński – Vijay Patel
 Brygida Turowska – doktor Darlene Patel
 Joanna Pach-Żbikowska – Megan Sparkles
 Tomasz Steciuk –
 Leslie Noodman,
 Android Jim
 Jakub Szydłowski – Remington Tufflips
 Agnieszka Fajlhauer – Belle Pepper
 Piotr Bajtlik – Hector Flanagan
 Adam Krylik – Street Dogg
 Anna Apostolakis –
 Wróżka Zębuszka,
 Babcia Wizzy
 Mirosław Wieprzewski – D.I.N.K.
 Miłogost Reczek – Anthony Gourmand
 Janusz Wituch – farmer Larry
 Maksymilian Bogumił – Randy Noodman
 Krzysztof Cybiński – 
 Penny Pepper,
 Ochroniarz (odc. 39a)
 Andrzej Chudy –
 Will Willboard (odc. 39b),
 Glenn
 Agnieszka Kunikowska – Stasi
 Wojciech Chorąży – 
 Lodziarz (odc. 39a),
 Chłopak w barze (odc. 39b)
 Bartosz Wesołowski – Ronnie (odc. 60)
 Katarzyna Łaska
 Elżbieta Kopocińska
 Artur Pontek
 Bartosz Martyna
 Klementyna Umer
i inni

Piosenkę śpiewał: Adam Krylik

Lektor: Andrzej Chudy

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy telewizji Nickelodeon